parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Brynowie
 parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzegu
 parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzezinach
 parafia Podwyższenia  Krzyża Świętego w Brzostku
 parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Bukowsku
 Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Grzmiącej
 parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce
 parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze
 parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach
 parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Koszalinie
 parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Krakowie (greckokatolicka)
 parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Krakowie (rzymskokatolicka)
 parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Lublińcu
 parafia Podwyższenia Świętego Krzyża w Łodzi (rzymskokatolicka)
 parafia Podwyższenia Świętego Krzyża w Łodzi (starokatolicka)
 parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie
 parafia Podwyższenia Świętego Krzyża w Moszczance
 parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim
 parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Radziejowie
 parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Raszkowie
 parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Rakszawie
 parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie
 parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Roju
 parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Sosnowcu
 parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie
 parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Ustroniu Morskim
 parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Warszawie
 parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Wodzisławiu Śląskim
 parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Wolbromiu

Zobacz też 
 Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego
 Parafia Znalezienia Krzyża Świętego
 Parafia Świętego Krzyża